La Route nationale 677 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 677 en Belgique
 Route nationale 677 en France métropolitaine